Kälin ist der Familienname folgender Personen: 

 Adalbert Kälin (1934–2019), Schweizer Lehrer, Autor und Veranstalter
 Alfred Kälin (* 1949), Schweizer Skilangläufer und Nordischer Kombinierer
 Alois Kälin (* 1939), Schweizer Nordischer Kombinierer und Skilangläufer
 Annik Kälin (* 2000), Schweizer Siebenkämpferin
 Barbara Marty Kälin (1954–2022), Schweizer Politikerin (SP)
 Bernard Kälin (1887–1962), Schweizer Benediktinermönch und Abt
 Franz Kälin (* 1939), Schweizer Skilangläufer
 Hans Kälin, Deckname von Hans-Günter Wolf (* 1924), Agent des Nachrichtendiensts der DDR, siehe Hans-Günter und Gisela Wolf
 Irène Kälin (* 1987), Schweizer Politikerin (GPS)
 Josef Kälin (1887–1944), deutscher Verwaltungsjurist
 Josef Kälin (Zoologe) (1903–1965), Schweizer Zoologe, Morphologe und Hochschullehrer

 Matthias Kälin (1953–2008), Schweizer Kameramann
 Nadja Kälin (* 2001), Schweizer Skilangläuferin
 Paddy Kälin (* 1976), Schweizer Fernsehmoderator
 Pascal Kälin (* 1993), Schweizer Skispringer
 Sandra Kälin (* 1971), Schweizer Fußballspielerin
 Sonia Kälin (* 1985), Schweizer Schwingerin

 Susann Bosshard-Kälin (* 1954), Schweizer Journalistin, Sachbuchautorin
 Urs Kälin (Politiker) (* 1959), Schweizer Politiker (SP)
 Urs Kälin (* 1966), Schweizer Skirennläufer
 Ursula Kälin, Deckname von Gisela Wolf-Klie (* 1926), Agentin des Nachrichtendiensts der DDR, siehe Hans-Günter und Gisela Wolf

Siehe auch:
 Kaelin
 Kalin